Giovanni Benedetti, vescovo di Treviso
Giovanni Benedetti, vescovo di Foligno